Enchantment (1921), een stomme film uit 1921
 Enchantment (1948), een film uit 1948
 Enchantment (band), een rhythm-and-bluesband uit de jaren zeventig
 Enchantment (Charlotte Church), een muziekalbum van de Welshe singer-songwriter Charlotte Church uit 2001
 Enchantment (Hilton Ruiz), een muziekalbum van de Amerikaanse jazzpianist Hilton Ruiz uit 1993